Стаугайтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Стаугайтис, Йонас (1868—1952) — литовский политик.
 Стаугайтис, Юстинас (1866—1943) — литовский религиозный и политический деятель.